BiH:
 Veruša (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko

Crna Gora:
 Veruša (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica